Петро́вский мост — название мостов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Топоним

Россия 
 Петровский мост — мост через Крепостной пролив в Выборге.
 Петровский мост — мост через реку Воронеж в Липецке.
 Петровский мост — несохранившийся мост через реку Неглинную в Москве, разобранный после 1812 г.
 Петровский мост — мост через Старо-Ладожский канал в Шлиссельбурге.

 В Санкт-Петербурге:
 Петровский мост — пешеходный мост через реку Карасту в Ломоносове.
 Большой Петровский мост — мост через Малую Невку.
 Мало-Петровский мост — мост через Ждановку.
 Петровский мост — прежнее (до 1887) название Иоанновского моста через Кронверкский проток.

Украина 
 Петровский железнодорожный мост — железнодорожный мост через Днепр в Киеве.

Другое 
 «Петровский мост» — литературный журнал в Липецке.

См. также